Кносп () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Кносп, Мартин (род. 1959) — немецкий борец вольного стиля.